Ренькас — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ренькас Броніслава Мирославівна ( 1962, с. Карвинівка Романівського району Житомирської області) — український науковець, кандидат педагогічних наук.
 Ренькас Дмитрій Павлович ( 1992) — український волейболіст, срібний призер літніх Дефлімпійських ігор 2017.
 Ренькас Ігор Олександрович ( 1957, Бугульма, Татарстан) — головний архітектор м. Канева (1987—2010), Канівський міський голова (з 2014).
 Ренькас Олександр Станіславович (1923, Київ — 2008) — український архітектор, лауреат Державної премії СРСР у галузі архітектури та містобудування, головний архітектор Черкаської області (1964—1990).

Українські прізвища